Roger Federer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Thanasi Kokkinakis.

John Isner ha vinto il torneo battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 64-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (secondo turno)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Alexander Zverev (finale)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  David Goffin (secondo turno)
  Jack Sock (terzo turno)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (terzo turno)
  John Isner (campione)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)

  Nick Kyrgios (quarto turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Chung Hyeon (quarti di finale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Kyle Edmund (secondo turno)
  Filip Krajinović (quarto turno)
  Gilles Müller (secondo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarto turno)
  Karen Chačanov (terzo turno)

Qualificati 

  Darian King (primo turno)
  Michael Mmoh (terzo turno)
  John Millman (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
  Calvin Hemery (primo turno)
  Ričardas Berankis (primo turno)

 Liam Broady (secondo turno)
 Thanasi Kokkinakis (terzo turno)
 Yuki Bhambri (terzo turno)
 Cameron Norrie (primo turno)
 Bjorn Fratangelo (primo turno)
 Alex De Minaur (primo turno)

Lucky loser 
  Mirza Bašić (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Miomir Kecmanović (primo turno)

 Nicola Kuhn (secondo turno)
 Mikael Ymer (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2018